François Hamon peut désigner :
 François Hamon (1939-), cycliste français ;
 François Hamon (-1532), évêque français.